À Paris peut désigner :
 À Paris, chanson écrite en 1946 par Francis Lemarque ;
 À Paris, nouvelle d’Anton Tchekhov (1886) ;
 À Paris, album de Nana Mouskouri de 1979 ;
 À Paris, bulletin municipal de la mairie de Paris.